
Акселерационизм — в политической и социальной теории понимается как идея расширения, перенацеливания сложившейся системы капитализма или ускорения техно-социальных процессов, исторически характерных для капитализма как системы, в целях генерирования радикальных социальных перемен. Современные представители акселерационистских идей в качестве своей теоретической основы используют концепт «детерриториализации» французских философов-постструктуралистов Жиля Делёза и Феликса Гваттари в целях определения, углубления и радикализации сил процесса детерриториализации в социально-политическом контексте с целью преодоления противостоящих им ретерриториализирующих сил, которые, по мнению акселерационистов, сужают возможность достижения социальной трансформации. Акселерационизм также можно понимать, в более широком смысле, как позицию поддержки и стимуляции процессов углубления и расширения системы капитализма в надежде на то, что это также приведет и к ускорению самодеструктивных тенденций данной системы и, в конечном итоге, приведет к ее краху.

Акселерационистские теории, в процессе своего теоретического развития и обоснования, разделились на две противостоящие друг другу позиции: «левый» и «правый» акселерационизм. «Левый акселерационизм» выступает за усиление процессов технологического развития для преодоления сдерживающих «рамок» текущей системы капитализма, к примеру, с помощью перенацеливания современных технологий, исходя из критериев социальной полезности и уровня эмансипационного потенциала, на выполнение более полезных задач; «правый акселерационизм» поддерживает идею бессрочной интенсификации капитализма как системы в целях достижения технологической сингулярности.

Примечания

Литература

Статьи 
 
 
 Land, Nick.

Русские переводы 
 Ник Лэнд. Быстрое-и-грубое введение в акселерационизм
 Алекс Уильямс и Ник Срничек. Акселерационистский манифест
 #Ускорение: манифест политики акселерационизма
 Ник Лэнд. Примечания к #Акселерируй
 Хосе Росалес. Делёз и акселерационисты
 Номер журнала "Логос", посвященный акселерационизму: http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=100&lang=ru

Социальные процессы
Марксизм